Katja Požun (ur. 7 kwietnia 1993) – słoweńska skoczkini narciarska, reprezentantka klubu SK Zagorje, złota medalistka mistrzostw Słowenii z 2012. Dwukrotna brązowa medalistka mistrzostw świata juniorek w konkursach indywidualnych w 2008 i 2013 oraz złota i brązowa medalista drużynowych konkursów wśród juniorek. Uczestniczka zimowych igrzysk olimpijskich w Soczi.

28 stycznia 2018 ogłosiła decyzję o zakończeniu kariery sportowej, po raz ostatni występując w zawodach w ramach konkursów Pucharu Świata w Ljubnie.

Przebieg kariery 
Pierwszy skok w karierze oddała w 1999. Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 8 sierpnia 2004 w Bischofshofen, gdzie zajęła 35. miejsce w zawodach organizowanych przez Międzynarodową Federację Narciarską. W Pucharze Kontynentalnym po raz pierwszy wystąpiła 16 lutego 2005 w Breitenbergu, gdzie została sklasyfikowana na 20. miejscu, tym samym zdobywając pierwsze punkty PK w karierze.

Trzykrotnie zajmowała miejsca w czołowej dziesiątce konkursów Pucharu Kontynentalnego. Miało to miejsce 9 sierpnia 2005 w Klingenthal (10. pozycja), 23 stycznia 2008 w Dobbiaco (10. miejsce) i 16 lutego 2008 w Breitenbergu (9. miejsce).

28 lutego 2008 na skoczni HS 94 w Zakopanem zdobyła brązowy medal mistrzostw świata juniorów w skokach narciarskich, przegrywając tylko z Jacqueline Seifriedsberger oraz Eleną Runggaldier.

2011/2012 
3 grudnia 2011 w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Lillehammer zajęła 7. miejsce, po skokach na 88,5 m i 87 m. Większość konkursów pierwszego sezonu Pucharu Świata zakończyła w pierwszej dziesiątce. Najwyższe miejsce zajęła 4 lutego 2012 w Hinzenbach, gdzie stanęła na podium. Przegrała wtedy jedynie z Sarah Hendrickson oraz zwyciężczynią – Danielą Iraschko. W klasyfikacji generalnej na koniec sezonu uplasowała się na siódmym miejscu, będąc jednocześnie najlepszą Słowenką. Sezon zakończyła również z brązowym medalem mistrzostw świata juniorek za trzecie miejsce w konkursie drużynowy.

2012/2013 
W sezonie 2012/2013 w czternastu starach znajdowała się w czołowej dziesiątce zawodów Pucharu Świata. Raz została zdyskwalifikowana, a raz zajęła miejsce w drugiej dziesiątce. Ani razu nie stanęła na podium Pucharu Świata. Najwyższe miejsce zajęła w Ljubnie, gdzie była czwarta, tracąc do trzeciej Hendrickson dwa punkty. Podczas mistrzostw świata juniorów, które odbyły się w Libercu zdobyła dwa medale: 24 stycznia 2013 zdobyła brązowy medal w zawodach indywidualnych, zaś dwa dni później wraz z koleżankami zdobyła drużynowo złoty medal, wyprzedzając drugie Francuzki aż o 222 punkty. Wystąpiła również w mistrzostwach świata seniorek, gdzie w konkursie indywidualnym zajęła osiemnaste miejsce.

2013/2014 
Latem 2013 wystartowała w siedmiu z ośmiu możliwych konkursach Letniego Grand Prix. Trzykrotnie znalazła się na podium tych zawodów. Trzecie miejsce zajęła w Hinterzarten oraz w Niżnym Tagile. W Ałmaty zajęła 2. miejsce, przegrywając jedynie z Sarą Takanashi.

Sezon 2013/2014 rozpoczęła od zawodów w Lillehammer, gdzie zajęła 26. miejsce. Tydzień później wystartowała na Uniwersjadzie. W konkursie indywidualnym zwyciężyła, wyprzedzając drugą Michaelę Doleželovą o 10,5 punktu. Wystartowała również w konkursie mieszanym, gdzie wraz z Mitją Mežnarem zajęła trzecie miejsce tracąc do zwycięskiej drużyny rosyjskiej 7,5 punktu. Tydzień później wróciła do zawodów Pucharu Świata. W ostatnich zawodach przed zakończeniem roku, w Hinterzarten, zajęła 26. i 10. miejsce. Kolejne zawody w których startowała odbyły się w Czajkowskim. W zawodach które odbyły się przy blisko 20 stopniowym mrozie zajęła dwunaste oraz dziewiąte miejsce. Tydzień później wystartowała w Sapporo, gdzie zajęła 26. i 38. miejsce. Ze względu na chęć lepszego przygotowania się do domowych zawodów w Ljubnie, które później zostały przeniesione do Planicy, zrezygnowała ze startu w Zaō. W zawodach na skoczni Srednija Velikanka Požun zajęła 9. i 11. miejsce. W ostatnich zawodach przed igrzyskami olimpijskimi, w Hinzenbach, dwukrotnie znalazła się w drugiej dziesiątce plasując się na 19. i 14. miejscu.

11 lutego 2014 wystąpiła w pierwszym w historii igrzysk olimpijskim konkursie kobiet w skokach narciarskich. Po pierwszej serii zajmowała 17. miejsce za skok na odległość 96,5 metra, jednak w drugiej serii skoczyła trzy metry dalej, co dało jej awans w końcowej kwalifikacji na 11. pozycję.

Po powrocie z igrzysk olimpijskich wystartowała w konkursach Pucharu Świata w Raszowie, gdzie zajęła 10. i 22. miejsce. Tydzień później w zawodach rozgrywanych na skoczni Holmenkollbakken w Oslo zajęła drugie miejsce, przegrywając jedynie z Sarą Takanashi. W przedostatnim konkursie PŚ w sezonie, w Falun, zajęła 7. miejsce, a w ostatnim – w Planicy – uplasowała się na 11. pozycji, kończąc tym samym sezon Pucharu Świata 2013/2014 na 12. miejscu w klasyfikacji generalnej.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty K. Požun na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty K. Požun na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Požun na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Letniego Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Profil zawodniczki na oficjalnej stronie FIS  [data dostępu 2010-09-26]
 Profil zawodniczki w serwisie Skijumping.pl  [data dostępu 2010-09-26]
 

Urodzeni w 1993
Słoweńskie skoczkinie narciarskie
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013
Ludzie urodzeni w Trbovljach